Štrba může být:

 Štrba – slovenská podtatranská obec v okrese Poprad

příjmení osob
 Mária Štrbová (1946) – slovenská a československá bezpartijní politička z regionu Žiar n. Hronom, poslankyně FS za normalizace
 Martin Štrba (1961) – slovenský kameraman
 Martin Štrba (1976) – český hokejista
 Peter Štrba (1953) – československý politik KSČ z Krnovska, poslanec FS za normalizace
 Zdeno Štrba (1976) – slovenský fotbalista
 Annelies Štrba

Rozcestníky - příjmení